Taifun est le nom allemand et roumain pour un typhon, soit le nom d'un cyclone tropical dans le Pacifique nord-ouest.

Il peut désigner :
 Messerschmitt Bf 108 Taifun, un avion allemand de l'entre-deux-guerres ;
 , un projet de fusée anti-aérienne allemande pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 L'opération Taifun, le nom de code de l'offensive allemande sur Moscou en 1941 ;
 , un avion de tourisme allemand biplace des années 1980 ;
 Taifoun, famille de satellites militaires soviétique.

Voir aussi
 , la page d'homonymie du nom en français ;
 , la page d'homonymie du nom en anglais.